Aalestrup (plaats)
 Aalestrup (voormalige gemeente), en plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Aalestrup (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vesthimmerland